Niemcy:
 Haßbach - rzeka, dopływ Dhron
 Haßbach - rzeka, dopływ Loquitz

Zobacz też:
 Hasbach